Centrohelidní slunivky (Centroplasthelida, s mladšími synonymy Centrohelea či Centroheliozoa) je velká skupina jednobuněčných eukaryot dříve řazená do nepřirozené skupiny slunivek (Heliozoa). Taxon s původním mezinárodním jménem Centrohelida ve svém vymezení obsahoval i řád Gymnosphaerida, dnes řazený mezi Cercozoa, a proto je z dnešního pohledu polyfyletický a jako nepřirozený by se neměl používat.

Centroplasthelida zahrnují pohyblivé i nepohyblivé zástupce, žijící v sladkovodních i mořských vodách, zejména v určité hloubce.

Popis 
Jedinci jsou jednobuněční a kulovitého tvaru, obvykle asi 30-80 μm v průměru. Z jejich těla vychází bezpočet dlouhých panožek, axopodií, které jsou upevněné na mikrotubulární vlákna. Tyto panožky jim umožňují pohyb a aktivní získávání potravy.

Některé druhy nemají kolem buňky žádný plášť, většina však je obklopena želatinózním obalem s množstvím šupinek a ostnů, které vznikají v speciálních váčcích a chemicky se mohou zakládat na organických látkách, nebo na křemíku. Na rozdíl od ostatních slunivek, které mají mitochondrie s trubičkovitými (tubulárními) kristami, mají mitochondrie centrohelidních slunivek kristy ploché.

Systematika 
Evoluční pozice centrohelidních slunivek byla dlouho nejasná. V současnosti (rok 2022) je tato skupina řazena na základě molekulárně biologických analýz do kmene Haptista jalo sesterskou skupinu haptofyt, i když některé nedávné analýzy naznačují i jiná možná umístění. V systému Cavaliera-Smithe tvoří třídu monotypicého podkmene Heliozoa. Již fylogenetická analýza z r. 2011 potvrdila s vysokou spolehlivostí přirozenost této třídy, která je potvrzována i v následných analýzách.

Aktuální (rok 2022) klasifikace do úrovně čeledí (rody jen výčtem v závorce):

 Kmen: Haptista 
 Třída: Centroplasthelida  [Centrohelea ; Centroheliozoa ; ne však Centrohelida ] – centrohelidní slunivky
 Incertae sedis Centroplasthelida: 
 Rody: Parasphaerastrum, Meringosphaera
 Čeleď: Spiculophryidae  (Spiculophrys, Heteroraphidiophrys)
 Řád: Panacanthocystida 
 Podřád: Chalarothoracina 
 Infrařád: Acanthocystida 
 Čeleď: Acanthocystidae  (Acanthocystis)
 Čeleď: Raphidocystidae  (Raphidiocystis)
 Infrařád: Chthonida 
 Čeleď: Yogsothothidae  (Yogsothoth, Pinjata)
 Podřád: Marophryina 
 Čeleď: Marophryidae  (Marophrys)
 Řád: Pterocystida – pravděpodobně parafyletický
 Podřád: Raphidista 
 Čeleď: Choanocystidae  (Choanocystis)
 Čeleď: Raphidiophryidae  (Raphidiophrys, ?Polyplacocystis)
 Podřád: Pterista 
 Čeleď: Clypiferidae  (Clypifer)
 Čeleď: Oxnerellidae  (Oxnerella)
 Čeleď: Pterocystidae  – parafyletická (Pterocystis, Chlamydaster, Khitsovia, Pseudoraphidiocystis, Pseudoraphidiophrys, Raineriophrys syn. Raineria syn. Echinocystis, Triangulopteris)
 Čeleď: Heterophryidae  (Heterophrys, Sphaerastrum)

Vzhledem k tomu, že analýzy environmentálních vzorků identifikovaly mnoho dosud nepopsaných linií na úrovni rodů i čeledí, a protože pravděpodobně dojde k rozdělení taxonů, které byly identifikovány jako nepřirozené, lze očekávat, že výše uvedený systém dozná podstatnějších změn.

Vzájemnou příbuznost vyšších taxonů podle současných (rok 2022) představ ukazuje následující fylogenetický strom:

Poznámky

Reference

Externí odkazy 
 
 

Chromalveolata